(né en 1993), chef britannique ;
  (né en 1979), journaliste américain d'arts martiaux mixtes, analyste et animateur de radio ;
 Luke Thomas (né en 1999), footballeur anglais ;
 Luke Thomas (né en 2001), footballeur anglais.